Усть-Или́мский трамва́й — закрытая трамвайная система города Усть-Илимска Иркутской области, одна из немногих в России официально именовавшаяся скоростным трамваем из-за высококлассных технических характеристик загородного участка маршрутной сети. Пассажирские перевозки выполнялись с 15 сентября 1988 по 21 декабря 2022 года, служебные перевозки — до 30 декабря 2022 года.

История 
Трамвайная система города – одна из последних, созданных в СССР. Согласно проекту, основным видом транспорта в правобережной части Усть-Илимска должен был стать именно трамвай. По генеральному плану развития города трамвайная линия со временем должна была оказаться в центре жилой застройки – к востоку от неё должен был появиться жилой район, по своим масштабам практически такой же, как и построенный к западу от трамвайной линии.

Советский период 
01.1980. Начало разработки проекта трамвайной сети.

05.1982. Начаты строительные работы на объектах первой очереди на лесопромышленный комплекс и ответвления в депо

02.1987. Прибыли первые 68 вагонов модели 71-605 для обкатки.

08.1988. Введено в эксплуатацию трамвайное депо на 100 вагономест и подстанция №3

12.09.1988. Подписан акт о приемке в эксплуатацию Усть-Илимского трамвая.

15.09.1988. Открыто движение по линии первой очереди от 9-го микрорайона до Лесопромышленного комплекса.

03.1989. Поступила вторая партия вагонов 71-605 в количестве 6 штук.

Нынешний период 
01.1992. Открыто движение по линии второй очереди от Лесопромышленного комплекса до Северной ТЭЦ.

21.12.2022. Закрыт маршрут №1 «9-й микрорайон — Северная ТЭЦ». Развозка сотрудников до трамвайного депо по маршруту «Депо — Северная ТЭЦ» будет производится до 30 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года начнется демонтаж трамвайной инфраструктуры.

30.12.2022. Закрыт последний, служебный маршрут от ТЭЦ до депо.

Маршруты

Закрытые 
 1. 9-й микрорайон — Северная ТЭЦ  (закрыт с 21 декабря 2022)
 1У. 9-й микрорайон — Трамвайное депо (закрыт с 21 декабря 2022)

Подвижной состав 
В качестве подвижного состава использовались исключительно вагоны модификации 71-605А

Закрытие трамвая 
17 декабря 2022 года было объявлено о консервации системы и прекращении перевозок с возможной ликвидацией инфраструктуры в дальнейшем.  21 декабря был выполнен последний пассажирский рейс. Служебные рейсы от депо до ТЭЦ осуществлялись до 30 декабря 2022 года, после чего планируется полная ликвидация системы.

Уголовное дело, связанное с закрытием трамвайной линии 
Как результат коллективного возмущения и обращения граждан города, Следственный Комитет начал процессуальную проверку и уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Примечания

Ссылки 
 Схема путевого развития Усть-Илимского трамвая
 Усть-илимский трамвай на «Сайте о железной дороге» 
 Трамвайная сеть Усть-Илимска на сайте Трамвайные и троллейбусные сети мира
 
 Председатель СК поручил возбудить уголовное дело из-за закрытия трамвая в Усть-Илимске на сайте информационного сайта Иркутской области

Транспорт Усть-Илимска
Закрытые трамвайные системы России